Fairbridge ist der Nachname von:
 Dorothea Fairbridge (1862–1931), südafrikanische Schriftstellerin
Rhodes W. Fairbridge (1914–2006), australischer Geologe